Rigazzi est un patronyme porté notamment par :

 Alba Rigazzi (1947-), mannequin italienne, miss Italie 1965,
 Layla Rigazzi (1942-), mannequin italienne, miss Italie 1960.
 
Patronyme italien